Primera División 1948 (Chili)
 Primera División 1948 (Argentinië)
 Primera División 1948 (Uruguay)
 Primera División 1948 (Paraguay)
 Primera División 1947/48 - Spanje